HAQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Hanimaadhoo (Maldive)
 haq – codice ISO 639-3 della lingua ha